Мекајукан има више значења:

 Мекајукан (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мекајукан (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику